

Посвящённые Великой Отечественной войне 
  Памятник «Танк» — 1977, воинам 3-й Гвардейской армии Юго-Западного фронта, освобождавшей Дружковку, Юбилейный сквер
  Вечный огонь и братская могила — в сквере Победы в посёлке Карловка, 1959
  Пямятник членам подпольной организации «Ленинская искра» — в Старом парке (8/V/1968, автор В. Дубинин)
  памятник рабочим машзавода, погибшим в Гражданскую и Отечественную войну (1975) — напротив проходных ДМЗ по ул. Соборной
  курган Славы, 1985, в конце ул. Космонавтов
  рабочим метизного завода, погибшим в Войне, 1980, автор А. И. Базанов, сквер между заводом, ул. Соборной и Торцом
  знак на месте массовых расстрелов граждан в 1941—1943, сквер между метизным заводом, ул. Соборной и Торцом

Памятники государственным и политическим деятелям 
  Памятник В. И. Ленину — установлен 20/IV/1960 на центральной Соборной площади (ранее - Ленина) города, авторы А. Я. Футерман и В. М. Опащенко. Демонтирован в соответствии с законом о декоммунизации в июне 2015 г.
 Бюст А. Г. Зубареву — был установлен у входа в школу № 2 (разгромлен варварами)
 Памятник Н. В. Носуле
  борцам за советскую власть, 1978, сквер Юбилейный

Памятник архитектуры 
  Свято-Николаевская церковь — ул. Соборная, 35 (1898—1900)

Другие памятники 
 Дружковские окаменевшие деревья — уникальный памятник природы. На площади около 1 га разбросаны окаменевшие стволы араукарий.
  Самолёт МиГ-15УТИ — установлен в 1977 в честь 50-летия ДОСААФ и курсантов Дружковской школы ОСОАВИАХИМа, пересечение улиц Космонавтов и Машиностроителей.
 Памятник «Пушка» — установлен на пересечении улиц Энгельса и Козацкой.
  памятник козаку Дружко, основателю города. Установлен 12 сентября 2008 года около здания городского совета.
  знак 200-летия Дружковки, 1981, ул. Космонавтов

Планируемые, нереализованные памятники

См. также 

 Дружковка
 Дружковский городской совет

Примечания

Ссылки 
 Пямятные места Дружковки

Дружковка
Памятники Донецкой области
Дружковка